А́угуст Гю́ттингер (; 10 июля 1892 года — ноябрь 1970 года) — швейцарский гимнаст, двукратный олимпийский чемпион.

Спортивные достижения 
Аугуст Гюттингер принимал участие в соревнованиях по спортивной гимнастике налетних Олимпийских играх 1924 и 1928 годов. В 1924 году завоевал бронзовые медали в упражнениях в лазании по канату и командных соревнованиях. Завоевал золотую медаль в командных соревнованиях на летних Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме и в 1924 году — в упражнениях на брусьях.

На Олимпийских играх 1924 года в Париже его лучшим достижением в индивидуальных соревнованиях было 5-е место в упражнениях на коне, в личном многоборье он занял 16-е место.

На Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме его лучшим достижением в индивидуальных соревнованиях было 8-е место в упражнениях на коне и на перекладине, в личном многоборье он занял 7-е место.

Литература 
 Van Rossem, G. (1928). The ninth olympiad Amsterdam 1928 Official report. Amsterdam: The Netherlands olympic comitee. s. 650.

Примечания 

Родившиеся в 1892 году
Умершие в 1970 году
Гимнасты Швейцарии
Олимпийские чемпионы от Швейцарии
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1924 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1928 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1924 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1924 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1928 года